Rutherford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rutherford County (North Carolina)
 Rutherford County (Tennessee)